Marmită este un termen care se poate referi la:
 Marmită de eroziune - Excavații circulare apărute pe fondul acțiunii mecanice a apei
 Marmită - vas mare (de metal) cu două toarte și cu capac, în care se transportă mâncarea caldă (mai ales în armată).